A211 peut faire référence à :
 Alpine A211, une automobile du constructeur français Alpine ;
 Autoroute française A211, une autoroute française.